Ве́ра:
 Вера — мировоззренческое понятие.
 Вера — то же, что вероисповедание, синоним религии.
 Вера (имя) — женское имя.
 (245) Вера — крупный астероид главного пояса.
 Вера — кратер на видимой стороне Луны.
 «Вера, или Нигилисты» — пьеса Оскара Уайльда (1880).
 «Вера» — галера Балтийского флота Российской империи 1705 года постройки, участник Северной войны.
 «Вера» — камерный детский хор московской детской музыкальной школы имени В. Я. Шебалина.
 «Вера» — благотворительный фонд помощи хосписам, основанный в 2006.

Кинематограф 
Фильмы
 «Вера» — индийская детективная мелодрама (Индия, 1985).
 «Вера» — исторический фильм Игоря Мусатова об адвокате народовольцев Вере Протасовой (СССР, 1986).
  () — биографическая драма Сержио Толедо (Бразилия, 1986).
 «Маленькая Вера» — драма Василия Пичула (СССР, 1988).

Телесериалы
 «Вера» — детективный телесериал об инспекторе Вере Стэнхоуп (Великобритания, с 2011).
 «Вера» () — историко-фэнтезийный телесериал (Южная Корея, 2012).

Топонимы 
 Вера () — река в Германии.
 Вера () — район Тбилиси (Грузия).
 Вера () — муниципалитет в штате Мату-Гросу (Бразилия).
 Порт Вера — порт по перевалке угля на побережье Уссурийского залива (Приморский край).
Аргентина
 Вера (Санта-Фе) — город и муниципалитет в провинции Санта-Фе.
 Вера (департамент) — департамент в составе провинции Санта-Фе.
Испания
 Вера — населённый пункт и муниципалитет в провинции Альмерия.
 Ла-Вера — район (комарка) в провинции Касерес.
 Вера-де-Бидасоа — муниципалитет в провинции Наварра.
 Вера-де-Монкайо — муниципалитет в провинции Сарагоса.
 Робледильо-де-ла-Вера — муниципалитет в провинции Касерес (Эстремадура).

Фамилия 
Известные носители:
 Вера, Алехо (1834—1923) — испанский художник.
 Вера, Альфонсо (род. 1973) — испанский футболист.
 Вера, Армандо (род. 1991) — парагвайский футболист.
 Вера, Аугусто (1813—1885) — итальянский философ и политический деятель.
 Вера, Брайан (род. 1999) — колумбийский футболист.
 Вера, Виктория (род. 1953) — испанская актриса театра и кино.
 Вера, Диего (род. 1985) — уругвайский футболист.
 Вера, Ивонн (1964—2005) — англоязычная писательница Зимбабве.
 Вера, Илона (настоящее имя Вероника Илона Верхаш; 1911—1943) — венгерская балерина.
 Вера, Карлос (род. 1976) — эквадорский футбольный арбитр.
 Вера, Лукас (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Вера, Ноэлия (род. 1985) — испанский политик и журналистка.
 Вера, Педро де (1440—1492) — испанский военный, завоеватель Канарских островов.
 Вера, Рейнальдо (род. 1961) — кубинский шахматист, гроссмейстер.
 Вера, Рикардо (род. 1965) — мексиканский актёр.
 Вера, Сантьяго де — губернатор Филиппин с 1584 по 1590.
 Вера, Фаусто (род. 2000) — аргентинский футболист.
 Вера, Франсиско (род. 1994) — парагвайский футболист.
 Вера, Хаиме (1859—1918) — испанский социалист
 Вера, Херардо (1947—2020) — испанский актёр и режиссёр театра и кино.
 Вера, Энрике (род. 1979) — парагвайский футболист.
 
 Кастильо Вера, Пилар дель (род. 1952) — испанский политик, член Народной партии.

Vera 
 Bitstream Vera — семейство шрифтов типа TrueType.
 Vera — чешская станция радиотехнической разведки.

См. также 
 Радио Вера — российская православная и культурно-просветительская радиостанция.
 
 Вела (значения)

Примечания